

Esports 
 Futbol
 David García de la Cruz: futbolista català, exjugador del primer equip del RCD Espanyol durant 11 temporades.
 David García Haro: futbolista valencià, exjugador de les categories inferiors del FC Barcelona durant 8 anys.
 David García Cortés: exfutbolista asturià sorgit del planter de l'Sporting de Gijón.
 David García Cubillo: exfutbolista i actual entrenador madrileny.
 David García Zubiria: futbolista navarrès sorgit del planter del CA Osasuna.
 Escacs
 David García Ilundain: mestre d'escacs català, mort prematurament als 31 anys.
 Ciclisme
 David García Dapena: exciclista gallec.
 David García Marquina: exciclista navarrès.